Tehuelche o tehuelches pueden referirse a:
 Un pueblo amerindio: tehuelche o aonikenk; 
 La lengua hablada por esa etnia: idioma tehuelche o aonikenk; 
 Un grupo de etnias agrupadas como: complejo tehuelche;
 El aeropuerto de la ciudad de Puerto Madryn, en Argentina:  Aeropuerto El Tehuelche;  
 Un modelo de motocicleta de diseño argentino:  Tehuelche; 
 El departamento Tehuelches, provincia del Chubut, Argentina; 
 La Estación Tehuelches, ubicada en el paraje rural del mismo nombre, en el departamento Deseado, provincia de Santa Cruz, Argentina; o
 Villa Tehuelches, localidad de Chile en la comuna de Laguna Blanca.